Schauerfeld ist
 der Name eines schlesischen Adelsgeschlechts
 der Titel der Zeitschrift der Gesellschaft der Arno-Schmidt-Leser

sowie Bestandteil des Titels zweier literarischer Werke, nämlich:

 „Das Schauerfeld - Eine Rübezahlsgeschichte“ von Friedrich de la Motte Fouqué (ISBN 3351013868)
 „Das Schauerfeld, oder die Sprache von Tsalal“, erster Band des Monumentalwerks „Zettels Traum“ von Arno Schmidt